Doom poate fi:

 Doom, joc grafic 3D pentru calculator
 DOOM, Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al limbii române, publicat de Academia Română
 Doom metal, subgen al muzicii heavy metal
Doom, film din 2005

Vezi și 
 Doomsday Machine (album)